Воллан — французская фамилия; известные носители: 
 Воллан, Франц Павлович де (1752—1818) — первый инженер во главе Ведомства путей сообщения.
 Де-Воллан, Григорий Александрович  (1847—1916) — прозаик, публицист, мемуарист; дипломат, действительный статский советник.